Бана́р (бахнар, самоназвание: бана ) — народ группы горных кхмеров, проживающий на территории Вьетнама (провинции Зялай, Контум, Фуйен, Биньдинь и Куангнгай). Включают субэтнические группы ронгао, голар, золанг, бонам, толо, крем и др. В XVII—XVIII веках банар создали раннегосударственное образование, покорив своих соседей. Сохранились исторические предания и записи обычного права на языке банар с особой системой письменности, созданной в конце XIX — начале XX века.

Физико-антропологические признаки 

Средний рост, довольно светлая пигментация, прямые чёрные волосы.

Поселения 
Деревни, обнесённые частоколом. Жилище — свайное, трёхкамерное, встречаются длинные дома для родственных групп в несколько десятков человек (Лескинен 1998: 127). В центре поселения — общинный дом (ронг), украшенный богатой резьбой с трапециевидной крышей, место народных собраний.

Основные занятия 
 Ручное тропическое подсечно-огневое или поливное пашенное земледелие земледелие (товарные культуры — кофе, масличная пальма, продовольственные — кукуруза, просо, кассава, ямс, рис, батат, хлопок, конопля, овощи и др.)
 Животноводство (буйволы, быки, козы, птица)
 Охота, собирательство, резьба по дереву, традиционные ремёсла — плетение, гончарство, производство сельскохозяйственных орудий.

Основная пища 
Блюда из риса, батата, маниока и овощей. Мясо едят по праздникам.

Язык 
Говорят на языке бахнар (бахнарическая группа) (Южный Вьетнам, Лаос, Камбоджа). Южная подгруппа, возможно, представляет собой отдельную группу мон-кхмерских языков. Диалекты: алаконг, банар, бонам (банар), ренгао, голар, йолонг, контум, кре(м), толо. Распространён также вьетнамский язык. Письменность на основе латинского алфавита (Лескинен 1998: 126).

Культура 

Традиционная мужская одежда — набедренная повязка с бахромой и вышивкой, безрукавка, женская — длинная юбка с вышивкой и кофта. Украшения — многочисленные бусы, браслеты, серьги, кольца. Характерен обычай подпиливания и чернения зубов. Традиционная религия — анимизм, тотемизм, аграрные культы. Часть банар была обращена в христианство. Богат фольклор (мифы, легенды, сказки, героический эпос), особенно музыкальный (Лескинен 1988: 128).

Традиционная форма социальной организации — соседская община с выборным старейшиной. Семья малая, брак патрилокальный, счёт родства билатеральный (Dang Nghiem Van 1984: 74).

Литература 
 Лескинен А. Н., Бахнар // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. С. 125—128.
 Dang Nghiem Van, The Ethnic Minorities in Vietnam , Hanoi. Foreign languages publishing house, 1984. С. 74.
 Curtin Ph., Feierman S., Thompson L., Vansina J. African History: From Earliest Times to Independence. N.Y., 1995.

Ссылки 
 Страница о бахнар

Примечания 

Народы Вьетнама
Мон-кхмерские народы
Тхыонги